Con el nombre de Puerto Paraná o Puerto de Paraná se puede referirse a:
  
 El Puerto Paraná, una localidad portuaria del partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 El antiguo Puerto de Paraná, o Puerto Viejo de Paraná, hoy obsoleto, localizado en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina;
 El nuevo Puerto de Paraná, o Puerto Nuevo de Paraná, localizado en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina;
 El Puerto Náutico de Paraná, localizado al norte de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina.